Михаил Олегович Николаев (; род. 1983) — украинский спортсмен-борец греко-римского стиля, Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Родился 18 мая 1983 года.

Борьбой начал заниматься в 1990 году. Воспитанник Николаевской областной комплексной детско-юношеской спортивной  Его первым тренером был Александр Пономарёв. Впоследствии тренировался под руководством заслуженных тренеров Украины Владимира Новохатько (с 1999 года) и Сергея Беспаленко (с 2001 года). Выступал за борцовский клуб города Николаева. 

В 2006 году, после получения серебряной награды европейского первенства, Михаил Николаев был включен в список выдающихся спортсменов, тренеров и деятелей физической культуры и спорта, удостоенных стипендии Кабинета Министров Украины.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте wrestling.ncp.ru 
 Первую медаль — серебряную — на чемпионате Европы по греко-римской борьбе завоевал для Украины Михаил Николаев 
 "ALTITEL" ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ БОРЦОВ УКРАИНЫ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

Борцы Украины